

Codici 
 gnn – codice ISO 639-3 della lingua gumatj

Sigle 
Gedi News Network